

Geografia
 Husson – comune francese di 251 abitanti situato nel dipartimento della Manica

Cinema
Le Rosier de Madame Husson – film del 1932 diretto da Dominique Bernard-Deschamps
Le Rosier de Madame Husson – film del 1950 diretto da Jean Boyer

Persone
 Michelle Jenner Husson (1986) – attrice spagnola
 Jules François Félix Husson, in arte Champfleury (1821-1886) – scrittore francese